Йозеф Странский:

 Йозеф Странский (1810—1890) — австрийский виолончелист.
 Йозеф Странский (1872—1936) — немецко-американский дирижёр чешского происхождения.
 Йозеф Странский (1900—1983) — чешский инженер, академик .